Hurricane puede referirse a:
 Hawker Hurricane, caza de la Segunda Guerra Mundial.
Hurricane, cóctel de maracuyá típico de Nueva Orleans.

Toponimia

en Estados Unidos 
 Hurricane, localidad en el estado de Utah.
 Hurricane, ciudad en el estado de Virginia Occidental.
 Hurricane, municipio ubicado en el condado de Ashe, estado de Carolina del Norte.

Música 
 Hurricane, grupo musical estadounidense.
 Hurricane, grupo musical serbio.
 Hurricane, álbum de Grace Jones.
 Hurricane, canción de Bob Dylan.
 Hurricane, canción de Grace Jones.
 Hurricane, canción de 30 Seconds to Mars.
 Hurricane, canción de Bridgit Mendler.
 Hurricane, canción de Kanye West

Cine 
 Hurricane, película de 1929 dirigida por Ralph Ince.